El georgià, una llengua caucàsica parlada a Geòrgia.
 El gentilici de Geòrgia (república del Caucas) i el de Geòrgia (estat dels Estats Units).
 Relatiu al període georgià de la història britànica (1714-1830), que correspon al regnat dels quatre primers reis de la casa de Hannover, tots ells anomenats Jordi (George).

Vegeu també 
 Geòrgia (desambiguació)